Brigata bersaglieri "Garibaldi", dei bersaglieri dell'Esercito Italiano;
Battaglione Garibaldi, formazione militare volontaria operante nella guerra civile spagnola;
Brigate Garibaldi, le brigate organizzate dal PCI nella Resistenza Italiana.